'Allelujah! Do not Bend! Ascend! — четвертий студійний альбом канадського пост-рок-гурту Godspeed You! Black Emperor, випущений у 2012 році.

Список композицій

Компакт-диск

Вініл 12"

Вініл 7"

Примітки

Посилання 
Press release
Stream of the album